Příjmení Heinemann nese více různých osobností:

 Ed Heinemann (1908–1991) – americký konstruktér vojenských letadel
 Gustav Heinemann (1899–1976) – německý politik
 Ludwig Heinemann (1832–1900) – rakouský právník a politik německé národnosti

Externí odkazy